Sälgörarna kan syfta på följande platser:

Åland 

 Sälgörarna (Kumlinge, Åland), 
 Sälgörarna (Brändö, Åland),

Se även
Sälgören